Manuela Coluccini – calciatrice italiana
 Margherita Coluccini – politica italiana